Cranach de Morganloup, série de bande dessinée de Didier Convard dans Tintin ;
 Augustin Cranach (1554 — 1595), peintre allemand ;
 Hans Cranach (v. 1513-1537), peintre allemand ;
  :
 Lucas Cranach l'Ancien (1472-1553), peintre et graveur allemand ;
 Lucas Cranach le Jeune (1515-1586), son fils, peintre et graveur allemand.